Об'єкти NGC
Діва (сузір'я)
Еліптичні галактики
Скупчення галактик у сузір'ї Діви